Сезон 1954/55 стал для «Манчестер Юнайтед» 53-м сезоном в Футбольной лиге и десятым сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

«Юнайтед» завершил сезон на 5-м месте. Лучшим бомбардиром команды стал Деннис Вайоллет, забивший 21 гол.

В этом сезоне за основной состав дебютировал молодой ирландский нападающий Лиам Уилан. В феврале «Юнайтед» покинул Джек Роули, выступавший на «Олд Траффорд» на протяжении 18 лет и забивший 211 голов (на тот момент он был лучшим бомбардиром в истории клуба).

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1954/55 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1954/1955
Манчестер Юнайтед